Интертото куп 1961/62. је била прва сезона овог међународног фудбалског такмичења. Организовано је под именом Међународни фудбалски куп 1961/62. У првом такмичењу играла су 32, клуба осам држава средње и северне Европе: Аустрија, Чехословачка, Источна Немачка, Холандија, Швајцарска, Шведска, Пољска и Западна Немачка., које су учествовале са различитим бројем клубова.

Клубови учесници 
  (4):Винер СК, ГАК, Први Бечки ФК, Винер АК;
  (4): Слован Братислава, Бањик, Прешов, Спартак Храдец Кралове;
  (4): Мотор Јена, Динамо Берлин, Локомотива Лајпциг, Викторија
  (4): Фајенорд, Ајакс, Спарта, ВВВ Венло
  (2): Одра, Горњик
  (4): Шо де Фон, Цирих, -{Granges}-, Базел
  (4)}}: Гетеборг, Малме, Ергите, Елсфорг
  Западна Немачка (6): Кикерс, Шалке, Пирмазенс, Борусија, Тасманија, Оснабрик

Систем такмичења 
У предтакмичењу 32 екипе су жребом биле подељене у две групе А и Б по 16. Одређивање који ће клубови играти у којој групу, урађена је према географском положају земаља. Групу А чиниле су екипе источног региона: Источна Немачка, Аустрија, Пољска и Чехословачка, а гупу Б западног региона, Холандија, Шведска и Швајцарска. Екипе из Западне Немачке играле се и оба региона.

Групе А и Б су подељене у 4 нове групе по четири екипе. Приликом жреба две екипе из исте земље нису се могла наћи у истој групи. У групама се играло по двоструким лига систему (свако са сваким по две утакмице). Победници група су се пласирали за финални део такмичења. Ту су по једноструком куп систему (једна утакмица, а поражени напушта такмичење) играле екипе из А групе са екипама из Б групе и то: А1:Б4, Б3:А2, Б2:А4, Б1:А3. 

Финална утакмица је одиграма 26. априла 1962. у Амстердаму.

Групна фаза

Група А1 
Домаћини су наведени у левој колони.

 Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови, ГР = гол-разлика, Б = бодови, Боје код резултата плава - победа, жута нерешено, црвена - порат, Боје у табели: зелена - настављају такмичење, црвена - испадају из такмичења

Група А2

Група А3

Група А4

Група Б1

Група Б2

Група Б3

Група Б4

Финали део

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Спољашње везе 
 Инетертото куп 1961/62 на сајту RSSSF
 Интертото куп 1961/62 на странице Pawel Mogielnicki

Интертото куп
Фудбал у 1961.
Фудбал у 1962.